New Albany Downtown Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 New Albany Downtown Historic District (Indiana), ID-Nr. 99001074
 New Albany Downtown Historic District (Mississippi), ID-Nr. 96001266